Lindgården kan vara:

 Lindgården, Djurgården – en tidigare restaurangbyggnad vid Djurgårdsvägen i stadsdelen Södra Djurgården 1929–2001
 Lindgården, Visby – ett värdshus i Visby
 Lindgården, Enköping – ett område i Enköping
 Lindgården, Motala kommun – en trafikplas vid järnvägen